peut désigner :
 , l'émission britannique appelée Occasions à saisir en France
 Son adaptation française appelée Wheeler Dealers France
 , une comédie romantique américaine réalisée par Arthur Hiller, sortie en 1963.